Натуральне число 1435
 1435 рік до нашої ери
 1435 рік нашої ери